Джангишиев — фамилия; имеет женскую форму Джангишиева.
 Джангишиев, Гаджи Магомедович (род. 1985) — российский спортсмен, специализируется по ушу;
 Джангишиев, Эльдар Магомедович (род. 1994) — российский и азербайджанский футболист;